Bustin – rilievo situato sull'isola di Suðuroy, Danimarca
Bustin – rilievo anch'esso situato sull'isola di Suðuroy, Danimarca